

Села:
 Городнє — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Городнє — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Городнє — Луганська область, Біловодський район
 Городнє — Луганська область, Алчевський район
 Городнє — Одеська область, Болградський район
 Городнє — Харківська область, Краснокутський район
 Городнє — Харківська область, Лозівський район

Села:
 Городнє — Вітебська область, Бешенковицький район
 Городнє — Вітебська область, Шумілінський район

Озеро
 Городнє — озеро в Ушацькому районі Вітебської області

Див. також 
 Городня (значення)
 Гродно